Circe steht für:

 eine Figur der griechischen Mythologie, siehe Kirke
 (34) Circe, Asteroid
 Circe (Schach), eine Schachvariante
 Araneus circe, eine Art der Kreuzspinnen

Filme:
 Circe, the Enchantress, Originaltitel von Die Frau, die die Männer bezaubert, US-amerikanischer Stummfilm (1924)
 Circe (Film), argentinischer Spielfilm (1964)

La Circe steht für:
 La Circe, literarisches Werk von Giovan Battista Gelli (1549)
 La Circe (Oper), Oper von Josef Mysliveček (1779)

Siehe auch:
 Circe-Effekt
 Circé-Klasse
 Circeo
 Kirke (Begriffsklärung)